Microsporidia é um filo de fungos que sofreu algumas modificações taxonômicas recentemente. Inicialmente, era um grupo de parasitas unicelulares (de animais) e formadores de esporos. No passado, eram incluídos entre os protozoários, mas após estudos genéticos descobriu-se que eram relacionados aos fungos, principalmente aos fungos do antigo filo Zygomycota.. Quando reunidos, criou-se o "novo" filo Microsporidia. 

Fungos parasitas
Microsporidia